Kara Tepe steht für:

 Kara Tepe, archäologischer Fundort in Termiz, Provinz Surxondaryo, Usbekistan
 Kara Tepe, Erhebung bei Durağan, Provinz Sinop, Türkei
 Flüchtlingslager Kara Tepe auf der Insel Lesbos, Ostägäische Inseln, Griechenland

Siehe auch:

 Qoratepa